Univerzitet u Zenici, skraćeno UNZE (), jest javni univerzitet formiran 18. oktobra 2000. godine odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na univerzitetu je na kraju 2013. godine studiralo 5.364 studenta.
U 2013. godini na univerzitetu je organizovano 26 studijskih programa u okviru prvog ciklusa i 39 studijskih programa na drugom ciklusu studija.

Reference